Вели́чко (, , польск. Wieliczko) — украинская, польская и белорусская фамилия.

Известные носители 
 
 
 Величко, Андрей Алексеевич (1931—2015) — российский палеогеограф.
 Величко, Борис Фёдорович (1931—2017) — советский и украинский хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Величко, Валентин Владимирович (1944—2018) — белорусский экономист, дипломат.
 Величко, Валериан Вадимович (1874—1956) — врач, коллекционер, библиофил.
 
 
 Величко, Виктор Васильевич (род. 1975) — российский военный деятель, подполковник; Герой России.
 
 Величко, Геннадий Иосифович (1922—1999) — Герой Советского Союза.
 Величко, Григорий Иванович (1863—1932) — украинский галицкий историк и экономист.
 Величко, Евгений Александрович (род. 1987) — казахстанский лыжник.
 
 Величко, Игорь Иванович (1935—2014) — советский и российский конструктор ракетно-космических систем, генеральный конструктор Государственного ракетного центра им. Макеева (1985—1998).
 Величко, Константин Иванович (1856—1927) — русский военный инженер, заслуженный ординарный профессор Николаевской инженерной академии, инженер-генерал.
 Величко, Максим Константинович (1922—1997) — Герой Социалистического Труда, полный Кавалер ордена Славы, участник Великой Отечественной войны.
 Величко, Михаил Фёдорович (1925—2007) — путешественник, краевед и журналист, литератор.
 Величко, Наталья Яковлевна (1941—2022) — советская и российская киноактриса.
  (род. 1959) — белорусский хирург, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь III и IV созывов.
 Величко, Олеся Юрьевна (род. 1981) — российская пятиборка.
 Величко, Ольга Евгеньевна (род. 1965) — советская и российская фехтовальщица.
 Величко, Самуил Васильевич (1670 — ок. 1728) — украинский летописец.
 Величко, Семён Саввич (1902—1957) — советский военачальник, генерал-майор.
 
 Величко, Татьяна Савельевна (1916—1991) — передовик сельскохозяйственного производства, доярка. Герой Социалистического Труда (1966).
 Величко, Феликс Казимирович (род. 1931) — советский и российский учёный-химик, астролог, сыгравший большую роль в популяризации астрологии в России.
 Величко, Фёдор Петрович (1957—2013) — украинский астроном.
 Величко, Филадельф Кириллович (1833—1898) — русский генерал, участник Туркестанских походов.
 Величко, Юрий Алексеевич (1917—1986) — советский актёр.

См. также 
 Величков